Por Dispensario Antituberculoso se conocen:

 Dispensario Central Antituberculoso de Barcelona
 Dispensario Antituberculoso de Burgos